Cabot (Arkansas), een plaats in de Amerikaanse staat Arkansas
Cabot (Vermont), een plaats in de Amerikaanse staat Vermont
Cabot (bedrijf), een chemiebedrijf

Personen:
John Cabot (ca. 1451-1498), een Venetiaans ontdekkingsreiziger
Sebastian Cabot (ontdekkingsreiziger), zoon van John Cabot en eveneens ontdekkingsreiziger
Bruce Cabot (1904-1972), een Amerikaans acteur
Chuck Cabot (1915-2007), een Amerikaans jazzmusicus
Susan Cabot (1927-1986), een Amerikaans actrice
Meg Cabot (1967), een Amerikaans schrijfster